LCI steht als Abkürzung für: 
 Laguna Copperplate Inscription, die Laguna-Kupferplatteninschrift
 La Chaîne Info, ein französischer Nachrichtensender
 Landing Craft Infantry, ein militärisches Landungsfahrzeug
 Lebensmittelchemisches Institut, ein Forschungsinstitut in Köln
 Lee Correctional Institution, US-Gefängnis
 Lexikon der christlichen Ikonographie
 Life Cycle Impulse, Überarbeitung eines Fahrzeugmodells bei BMW-Fahrzeugen, siehe Modellpflege 
 Life Cycle Inventory, Teil des Life Cycle Assessment
 Laconia Municipal Airport (IATA-Flughafencode), Flugplatz in New Hampshire, USA

Abkürzung